Totraum steht für:

 Totraum (Atmung), in Biologie bzw. Medizin, Raum des Atemsystems zur Fortleitung des inspirierten Gasgemisches
 Totraum, im Maschinenbau der Schadraum in einem Zylinder mit Kolben
 Totraum, bei Grundablass verbleibendes Restvolumen, siehe Stauanlagenbau
 Totraum, bei Spritzen das Restvolumen, das bei einer Injektion zurück bleibt, siehe Spritze (Medizin)#Totraum